Perint, patak Vas megyében
 Perint, 1950 óta Szombathelyhez tartozó egykori község